Listy miłosne – szwajcarski film czarno-biały, ekranizacja powieści
 Listy miłosne – polski film psychologiczny